Группа D на чемпионате Европы по футболу 2012 — одна из четырёх групп группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу. Первые матчи в группе были сыграны 11 июня 2012 года, заключительные — 19 июня 2012 года. Все шесть матчей состоялись на Украине: в Киеве и Донецке. Группа состоит из команд Украины, Англии, Швеции и Франции.

По результатам матчей в плей-офф вышли сборная Англии, которая в четвертьфинале сыграет с командой Италии, и сборная Франции, которой предстоит встреча с действующим чемпионом мира и Европы — сборной Испании.

Таблица

Сборные

Для украинцев это первый чемпионат Европы за всю историю украинского футбола, и участвует команда в турнире на правах хозяйки. Для Украины это второй крупный турнир, где она попала в финальную стадию; первым был чемпионат мира по футболу 2006.

Максимальное достижение сборной Швеции на чемпионатах Европы — 3-е место в 1992 году.

Еще до начала третьего и последнего матча, сборная Швеции не набрала ни одного очка и не могла претендовать на выход из группы D.

Сборная Франции является двукратным чемпионом Европы — 1984 и 2000 годов.

Максимальное достижение сборной Англии на чемпионатах Европы — 3-е место в 1968 и 1996 годах.

Стадионы 

3 матча группового этапа прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве и 3 матча группового этапа на «Донбасс Арене» в Донецке.

1 тур

Матч № 7. Франция — Англия

Матч № 8. Украина — Швеция

2 тур

Матч № 15. Украина — Франция

Матч № 16. Швеция — Англия

3 тур

Матч № 24. Англия — Украина

Матч № 23. Швеция — Франция

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2012. Группа D.сайт УЕФА

Группа D